Maljutina (), weibliche Form des Familienname Maljutin folgender Personen:

 Biba Lwowna Maljutina (1906–?), russische Schauspielerin von Leningrad-Theatern
 Ljudmila Petrowna Maljutina (* 1975), russische Schauspielerin, Pädagogue

 Auch
 Maljutina (Kursk), Dorf im Rajon Prjamizyno, Oblast Kursk
 Maljutina (Perm), Dorf in der Region Perm

 Siehe auch
 Maljutin